Okręty US Navy o nazwie USS  "Southampton":
Pierwszy "Southampton" był bocznokołowym parowcem, którego stępkę położono w 1841. Służył w latach 1845 - 55.
Drugi "Southampton" (AKA-66) był okrętem zaopatrzeniowym typu Tolland, który służył w latach 1944 - 46.
Southampton